Als  ( für Nadellöcher) werden bezeichnet:

 In der Gusstechnik kleine, langgestreckte Gasblasen knapp unter der Oberfläche von Gussstücken. Sie mindern die Festigkeit geringfügig und sind teilweise unvermeidlich, wenn sie sich bei Druckentlastung des erstarrenden Werkstücks bilden.

 In der Fotografie werden feine Lochblenden Pinholes genannt, weshalb  zum englischen Terminus für die Lochkamera wurde. 

 In der Gammastrahlen-Optik stellt der Pinhole-Kollimator aus Blei die technisch einfachste Lösung für geometrisch brauchbare Abbildungen mit dieser gefährlichen Strahlung dar.

 In der Botanik im Zusammenhang mit Insektenfraß